БМ — аббревиатура, применяемая для обозначения:
 Банк Москвы
 БМ «Ангара» — большая серия малых речных буксиров-толкачей.
 Боевая машина:
 БМ «Оплот» — современный украинский основной танк.
 БМ-1 — российская боевая машина из состава тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А или «Солнцепёк».
 БМ-13 или «Катюша» — советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны.
 БМ-13Н — модификация гвардейских реактивных миномётов типа «Катюша».
 БМ-14 — советская реактивная система залпового огня калибра 140 мм 1950-х годов.
 БМ-21 или «Град» — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.
 БМ-21В — советская десантируемая реактивная система залпового огня.
 БМ-21ВД или «Град-ВД» — советская опытная авиадесантная боевая машина РСЗО.
 БМ-24 — советская боевая машина реактивной системы залпового огня М-24.
 БМ-24Т — советская гусеничная реактивная система залпового огня.
 БМ-31-12 — модификация гвардейских реактивных миномётов типа «Катюша».
 БМ-8-24 — лёгкая советская самоходная артиллерийская установка класса реактивных систем залпового огня.
 БМ-8–48 — модификация гвардейских реактивных минометов типа «Катюша».
 Боевой модуль

См. также 
 Бизнес-моделирование
 Белорусский модуль — стандарт построения модульных макетов железной дороги в типоразмере H0.
 Бесконечно малое (б/м) — величина, которая стремится к нулю.